Ферен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Тирштайн. Население составляет 595 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2616.

Ссылки 
 Официальная страница